4 miejscowości w Polsce: 
 Koszanowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek 
 Koszanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel 
 Koszanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy 
 Koszanowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Brzeżno